Matania ist der Familienname folgender Personen:

 Clelia Matania (1918–1981), britisch-italienische Schauspielerin
 Fortunino Matania (1881–1963), italienischer Künstler